Ganymedes har flere betydninger:

 Ganymedes (måne) – én af Jupiters måner.
 Ganymedes (mytologi) – én af Zeus' erobringer.